est la formule brute de plusieurs isomères.

 Alcane, dodécane
 n-dodécane, numéro CAS 
 2-méthylundécane ou isododécane, numéro CAS 
 2,3,4,5,6-pentaméthylheptane, numéro CAS